Cavegn ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Cavegn (* 1971), Schweizer Skirennfahrer
 Sandro Cavegn (* 1984), Schweizer Model und Fernsehdarsteller

Siehe auch:
 Caveng